Сен-Вера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 200 км на північний схід від Марселя, 65 км на схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 242,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Веран на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Веран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Веран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи
 48159 Сен-Веран — астероїд, названий на честь поселення

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи